Swift (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Swift (satelliet), een astronomische satelliet
 Swift (programmeertaal), een taal ontwikkeld door Apple
 Swift Engineering, een Amerikaanse chassisfabrikant
 Swift (webbrowser), een webbrowser voor Windows
 Suzuki Swift, een model van het Japanse automerk Suzuki
 Swift (krater op de Maan), een krater op de Maan
 Swift (krater op Deimos), een krater op Marsmaan Deimos
 Swift (schoenfabriek), voormalige schoenfabriek 
 Swift (rapper), Nederlandse rapper

Sportverenigingen:
 AHV Swift, een Arnhemse handbalvereniging
 ASV Swift, een Amsterdamse korfbalvereniging
 ASV Swift '64, een Swifterbandse omnisportvereniging
 AVV Swift, een Amsterdamse voetbalclub
 K.V. Swift, een Middelburgse korfbalvereniging
 LRTV Swift, een Leidse wielervereniging
 HV Swift 2000, een Roermondse handbalvereniging
 HV Swift Roermond, een Roermondse handbalvereniging
 SV Swift Helmond, een Helmondse handbalvereniging
 Swift Velden, een Veldense korfbalvereniging

 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, een organisatie voor wereldwijd bankverkeer
 Een oudere benaming voor de Business Identifier Code (BIC), die door SWIFT is ingesteld
 SWIFT (band), een band

Personen met de achternaam Swift 
 Ben Swift (1987), een Brits wielrenner
 Clive Swift (1936-2019), een Brits acteur en auteur
 Connor Swift (1995), een Brits wielrenner
 Edward D. Swift (1870-1935), een Amerikaans astronoom
 Edwin Swift (1843-1904), een Brits componist, dirigent en cornettist
 Francie Swift (1969), een Amerikaans actrice
 Graham Swift (1949), een Brits schrijver
 John Swift (1995), een Brits voetballer
 Jonathan Swift (1667-1745), een Iers auteur
 Lewis A. Swift (1820-1913), een Amerikaans astronoom
 Richard Swift (componist) (1927-2003), een Amerikaans componist, muziekpedagoog en muziektheoreticus
 Taylor Swift (1989), een Amerikaans country- en popzangeres
 Veronica Swift (1994), een Amerikaans jazzzangeres